Varanauskas ist der Name von

 Adolfas Varanauskas (1934–2007), litauischer Kugelstoßer
 Povilas Varanauskas (* 1941), litauischer Politiker